Политические партии в Болгарии, согласно законодательству, призваны содействовать формированию и выражению политической воли граждан. Создание, регулирование и закрытие партий происходит согласно «Закону о политических партиях».

Согласно статье 11 Конституции Республики Болгарии политическая жизнь в стране основывается на принципе политического плюрализма; ни одна политическая партия или идеология не могут быть объявлены государственными; основание партии на этническом, расовом или религиозном принципе запрещено, как и партии, которые ставят себе целью насильственный захват государственной власти.

Согласно статье 13 «религиозные общины и учреждения, как и религиозные убеждения, не могут быть использованы в политических целях».

История 
Первые политические партии в Болгарии были созданы сразу после освобождения от османского владычества в 1878 году. Ими стали Консервативная и Либеральная партии. Последняя стала родоначальником ещё четырех партий. После 1883 года умеренные либералы отделились и сформировали Прогрессивно-либеральную партию во главе с Драганом Цанковым. Чтобы отличаться от других либералов, их называют цанковистами. Они рассматривали русофильство как основу своей идеологии и допускают точки соприкосновения с консерваторами, даже соглашаясь на формирование коалиционного правительства. В середине 1880-х годов из рядов либералов вышли ещё две партии — Народно-либеральная, возглавляемая Стефаном Стамболовым, и Либеральная партия Васила Радославова (радославовцы). В 1894 году на базе центристского крыла Либеральной партии была сформирована Демократическая партия, возглавляемая Петко Каравеловым. После перерыва партия была воссоздана в 1989 году.

В июле 1891 года по инициативе первого болгарского марксиста Димитра Благоева была создана Болгарская социал-демократическая партия (БСДП), первая в стране марксистская партия. В 1894 году БСДП объединилась с Болгарским социал-демократическим союзом (БСДС) в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию (БРСДП), из состава которой в 1903 году вышло левое крыло, образовавшое БРСДП (тесных социалистов). В 1919 году БРСДП (т. с.) была переименована в Болгарскую коммунистическую партию (БКП).

В 1899—1900 годы возникла массовая крестьянская общественно-политическая организация — Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС). В 1908 году союз оформился в политическую партию аграрно-социалистической направленности, которая отражала интересы зажиточного крестьянства. В 1919—1923 годах болгарское правительство возглавлял член БЗНС Александр Стамболийский, чья политика оказалась настолько радикальной, что он был свергнут и убит во время военного переворота под предводительством Александра Цанкова.

В сентябре 1944 года в Софии началось вооружённое восстание, в результате которого к власти пришло правительство Отечественного фронта, широкой антифашистской коалиции, в которое вошли коммунисты, БЗНС «Пладне» и ПК «Звено». В 1946 году в Болгарии состоялся референдум, на котором больше 90 % болгар, имеющих право голоса, проголосовали за ликвидацию монархии и провозглашение «народной республики». В стране был установлен режим так называемой «народной демократии», при которой власть в Болгарии принадлежала Болгарской коммунистической партии. В 1948 году Социал-демократическая партия широких социалистов (БРСДП ш. с.) вошла в состав компартии на основе признания идейных и организационных принципов последней. После этого единственной партией кроме коммунистов в стране остался Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС), признававший «руководящую роль компартии».

В конце 1980-х—начале 1990-х годов, после начала перестройки в СССР и развала социалистического лагеря в Болгарии начался процесс демократизации. В апреле 1990 года БКП была переобразована в Болгарскую социалистическую партию (БСП). Ряд коммунистов, не согласных с этим, создали собственные партии, самая крупная из которых — Коммунистическая партия Болгарии, руководимая А. Пауновым. В том же году состоялись первые за много лет свободные парламентские выборы.

Ведущие партии и коалиции 
Ниже перечислены партии и коалиции, представленные в Народном собрании и Европарламенте.

Прочие партии 
 «» (; 2014). Первоначально называлась «Болгария без цензуры» (). Основана журналистом и бизнесменом Николаем Барековым. Наибольшего успеха партия добилась в 2014 году на первых для себя выборах, завоевав 2 места в Европарламенте и 15 мандатов в Народном собрании. Но выборы 2017 и 2019 годов для партии оказались провальными. Правый центр: анти-коррупция, консерватизм, евроскептицизм, правый популизм, монархизм. Входит в Партию европейских консерваторов и реформистов.
 
 ВМРО — Болгарское национальное движение
 «Средний европейский класс»
 
 Земледельческий союз Александра Стамболийского
 Движение «Воля»
 
 Объединённая социал-демократия
 
 Христианско-демократическая партия Болгарии
 
 Болгарский демократический союз «Радикалы»
 Болгарский земледельческий народный союз (Николай Ненчев)
 Болгарское национальное обединение
 Гражданская платформа «Болгарское Лето»
 Движение «Георгиев день»

Исторические партии 
 Консервативная партия
 Либеральная партия
 Прогрессивно-либеральная партия
 Народно-либеральная партия
 Либеральная партия (радославовцы)
 Демократическая партия
 Болгарский земледельческий народный союз
 Болгарская рабочая социал-демократическая партия
 Болгарская рабочая социал-демократическая партия (тесных социалистов)
 Болгарская рабочая социал-демократическая партия (широких социалистов)
 Болгарская коммунистическая партия
 Звено
 Болгарский бизнес-блок
 НДСВ
 Реформаторский блок

Примечания